Ву́лиця Желя́бова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Желябова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Желябова — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Желябова — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Желябова — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Желябова — вулиця у місті Сімферополь.

 Вулиця Желябова — колишня назва вулиці Довженка у місті Вознесенськ.
 Вулиця Желябова — колишня назва вулиці Володимира Мономаха у місті Городище.
 Вулиця Желябова — колишня назва вулиці Марії Капніст у місті Київ.
 Вулиця Желябова — колишня назва вулиці Гостомельської у місті Кропивницький.

Вулиці, названі на честь людей